Die Rückkehr steht für: 

 The Return of the Native (Roman), Roman von Thomas Hardy (1878) 
 Die Rückkehr (Roman), Roman von Rebecca West (1918)
 Die Rückkehr (Star Trek), Roman von  William Shatner, Judith Reeves-Stevens und Garfield Reeves-Stevens (1999)

Filme:
 Die Rückkehr (1990) (L’africana), deutsch-italienisch-französischer Film von Margarethe von Trotta 
 Die Rückkehr (2002), deutscher Fernsehfilm von Christoph Stark 
 Die Rückkehr (2015) (Å vende tilbake), norwegischer Film von Henrik Martin Dahlsbakken 
 Die Rückkehr der Jedi-Ritter, US-amerikanischer Film von Richard Marquand (1983)
 Aliens – Die Rückkehr, US-amerikanischer Film von James Cameron (1986)
 Atlantis – Die Rückkehr, US-amerikanischer Film von Victor Cook, Toby Shelton und Tad Stones (2003)
 The Return – Die Rückkehr, russischer Film von Andrei Swjaginzew (2003)
 Ninjago: Die Rückkehr, sechzehnte Staffel der computeranimierten TV-Serie Ninjago